Hülse est un nom commun et un nom propre allemand qui peut faire référence à :

Nom commun 
 Hülse, un des noms commun en allemand du houx (ilex aquifolium).
 Hülse, substantif féminin allemand (die Hülse) qui signifie selon les cas « gaine », « douille », « cosse », « gousse », « capuchon », « fourreau », « pellicule », « enveloppe », « peau ».

Personnalités 

  ou Antonius (1637-1712), architecte allemand de l'époque baroque ;
 Heriberto Hülse (1902-1972), homme politique brésilien, gouverneur de l'État de Santa Catarina au Brésil ;
 José Augusto Hülse (1937-), homme politique brésilien, vice-gouverneur de l'État de Santa Catarina ;
  (1887-1958), médecin et homme politique allemand ;

Sport 
 Le stade Heriberto-Hülse, stade de football situé de la ville de Criciúma, dans l'État de Santa Catarina, au Brésil.

Hydronyme 
 La , rivière allemande qui coule dans la commune de Lauenhagen, dans l'arrondissement de Schaumbourg en Basse-Saxe en Allemagne.

Voir aussi 
 
 

Patronyme allemand